Чжен Сайсай повинна була захищати титул, але відмовилася від участі.

Деніелл Коллінз виграла другий турнір WTA поспіль, здолавши в фіналі  Дараю Касаткіну з рахунком 6–3, 6–7(10–12), 6–1.

Сіяні тенісисти

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Зовнішні посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Silicon Valley Classic - Singles
2021 Singles